Гертнер — прізвище німецького походження.

Люди 
 Готфрід Гертнер (1754—1825) — німецький ботанік.
 Йоган Вільгельм Гертнер — данський художник.
 Йозеф Гертнер (1732—1791) — німецький ботанік та лікар.
 Йоган Гертнер — різьбяр XVIII ст., працював в основному у Львові.
 Карл Фрідріх фон Гертнер — німецький біолог, син Йозефа Гертнера.
 Томас Гертнер — художник у Львові.
 Фрідріх фон Гертнер (Friedrich von Gärtner) — німецький архітектор.

Німецькі прізвища